Мезозавры:

 Мезозавры () — вымершая группа (отряд) анапсидных рептилий пермского периода из южной части Африки и Южной Америки, синоним — проганозавры (Proganosauria).
 Мезозавр () — типовой род этой группы.

См. также 
 Мозазавры